Paulusapokalypse bezeichnet folgende Schriften:

 Visio Sancti Pauli, Paulusapokalypse oder Offenbarung des Paulus: altkirchliche Schrift aus dem 5. Jahrhundert
 Apokalypse des Paulus (NHC): gnostische Schrift aus dem 2.–4. Jahrhundert, Teil der Nag-Hammadi-Schriften (NHC V,2)